Encyclopaedia Beliana — универсальная энциклопедия на словацком языке. Названа в честь словацкого учёного и энциклопедиста Маттиаса Бела. Редакторы и составители издания — коллектив Энциклопедического института Словацкая академия наук. Выходит в издательстве Veda с 1999 года. На 2015 год было издано 7 томов. Вся энциклопедия будет содержать около 150 000 статей в 12 иллюстрированных томах (это число может возрасти до 14 томов). 

В создании энциклопедии задействованы сотни внешних авторов текстов, консультантов. В том числе над графическим оформлением (иллюстрации, фотографии и карты) работают десятки внешних авторов и консультантов.

Отдельные тома выходят с интервалом в два года, что несколько медленней первоначального плана издать всю энциклопедию за 10 лет.

Руководитель проекта — Анна Процикова (), председатель редакционного совета — Штефан Лубы ().

Изданные тома

Награды 
 1999 — Премия за научную и профессиональную литературу
 2000 — Словарь года
 2001 — Золотая медаль SLOVAK GOLD
 2001 — Лучшие книги Словакии
 2004 — Словарь года

В культуре 
 2008 — Документальный фильм «Encyclopaedia Beliana», Agas s.r.o., режиссёр Ивонне Ваврова ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Encyclopaedia Beliana 

Универсальные энциклопедии
Энциклопедии Словакии